The Wailers — гаражная рок-группа из Такомы, Вашингтон, одни из основателей этого направления.

История. Влияние 

Группа была основана в августе 1958 г. гитаристом и басистом, будущим лидером коллектива Джоном Гриком (). Пять синглов и один альбом, выпущенные в 1959—1960 гг., сделали The Wailers популярными артистами местной сцены. Их музыка была основана на рок-н-ролле и сёрф-роке, помимо стандартного состава в группе важную роль играли саксофон и орган. В конечном итоге они одними из первых стали играть напористую, грязную, утяжелённую, нарочито «любительскую» форму рок-н-ролла, из-за которой их (в частности, благодаря синглу «Dirty Robber») считают одной из первых гаражных групп, оказавших немалое влияние на последующее развитие стиля в 60-х гг. В середине-конце 60-х группа испытала влияние фолк-рока и психоделического рока (что заметно, например, по синглу «Hang Up» 1965 г.).

В 1961 г. The Wailers записали кавер-версию рок-н-ролла Ричарда Берри 1955 г. «Louie Louie», вдохновив на запись этой забытой песни других музыкантов; благодаря записанной в 1963 г. кавер-версии The Kingsmen песня стала необычайно популярной у гаражных групп и стала в итоге одной из наиболее часто исполняемых песен в рок-музыке.

В 1965 г. The Wailers участвовали в записи дебютного альбома «Here Are The Sonics» группы The Sonics — одной из самых значительных групп гаражного рока. На альбоме была записана кавер-версия «Dirty Robber». Ранее The Wailers помогли The Sonics подписать контракт с лейблом Etiquette, на котором в 1965 г. вышел их совместный сингл «Don’t Believe In Christmas / Christmas Spirit». В 1998 г. был выпущен сингл двумя с версиями «Louie Louie», записанными The Sonics и The Wailers.

Гитарист The Wailers Нил Андерсон сейчас играет в джаз-группе Pearl Django.

Состав

Оригинальный состав (с августа 1958 г.) 

 Джон Грик () — ритм-гитара, бас-гитара, корнет, труба
 Ричард Денжел () — гитара
 Майк Барк () — ударные
 Марк Маруш () — саксофон
 Кент Моррилл () — клавишные

Другие участники 

 Гэйл Харрис () — вокалистка (приглашённый музыкант, начало августа 1959 г.)
 Рокин' Роббин Робертс () — вокал (приглашённый музыкант, конец августа 1959 г.)
 Гэри Фэвьер () — вокал (октябрь 1958-июнь 1959)
 Джон «Бак» Ормсби () — бас-гитара (с апреля 1960)
 Рон Гарднер () — вокал, клавишные, саксофон (1960-е)
 Нил Андерсон ()- гитара
 Джон Хэнфорд () — гитара
 Дэйв Роланд () — ударные
 Дэнни Уивер () — гитара

Дискография

LP 

 The Fabulous Wailers (1959)
 The Fabouls Wailers at the Castle (концертный, 1962)
 Wailers & Company (1963)
 Wailers!!! Wailers Everywhere! (1965)
 Outburst! (1966)
 Out of Out Tree (1966)
 Walk Thru This People (1968)

Сборники 

 Tall Cool One (1964)
 Fabulous Wailers, The Boys from Tacoma: Anthology 1961—1969 (1993)
 Livewire!!! (1998)
 Original Golden Crest Masters (1998)

Синглы (избранное) 

 Dirty Robber (1959)
 Louie Louie / Mary Ann (1961)
 Seattle / Partytime U.S.A. (1963)
 Back to You / You Weren’t Using Your Head (1965)
 Dirty Robber / Hang Up (1965)
 Out of Our Tree / I Got Me (1965)
 Don’t Believe In Christmas (The Sonics) / Christmas Spirit (The Wailers) (1965)
 It’s You Alone / Tears (1966)
 Think Kindly Baby / End of the Summer (1966)
 You Won’t Lead Me On / Tears (Don’t Have to Fall) (1966)
 I’m Determined / I Don’t Want to Follow You (1967)
 You Can’t Fly / Thinking Out Loud (1968)
 Louie Louie (The Sonics) / Louie Louie (The Wailers) (1998)

Группы гаражного рока
Группы протопанка
Рок-группы США
Рок-группы из штата Вашингтон
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1958 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1969 году